

Гілліард — місто, штат Флорида
 Гілліард — місто, штат Огайо